Heilprin ist der Familienname folgender Personen:
 ein jüdischer Familienname, siehe Heilbronn (Familienname) – dort auch zu Varianten

 Abraham ben Moses Ashkenasi Heilprin, auch Heilbronn (1578–1649), Oberrabbiner in Lemberg
 Angelo Heilprin (1853–1907), ungarisch-US-amerikanischer Geowissenschaftler und Künstler

 Jechiel Heilprin, Jechiel ben Salomo(n) Heilprin (* um 1660–1746), Rabbiner, Talmudist und Chronist des Judentums
 Joel ben Uri Heilprin (1690–1757), galizischer Thaumaturg
 Lipman Heilprin, Ben Shlomo Lipman-Heilprin (1902–1968), israelischer Physiker
 Louis Heilprin (1851–1912), ungarisch-amerikanischer Enzyklopädist
 Michael Heilprin (1823–1888), ungarisch-amerikanischer Schriftsteller und Enzyklopädist

Siehe auch:
 Helprin